Jim Williams (1915–1987) – kanadyjski curler
 Jim Williams (1915–2007) – amerykański trener koszykówki
 Jim Williams (1926–2016) – amerykański polityk z Florydy
 Jim Williams (ur. 1944) – amerykański koszykarz
 Jim Williams (ur. 1968) – australijski rugbysta
 Jim Williams (ur. 1984) – walijski darter
 Jim Williams – brytyjski kompozytor muzyki filmowej, aktywny w XXI wieku